Il singolare del torneo di tennis Seattle Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore MaliVai Washington che ha battuto in finale Robbie Weiss 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Olli Rahnasto (semifinali)
 Jonathan Canter (primo turno)
 Matt Anger (quarti di finale)
 Kelly Jones (quarti di finale)

 Nevio Devide (primo turno)
 Mark Petchey (primo turno)
 Ned Caswell (primo turno)
 Malcolm Allen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seattle Challenger 1989